Pergine Valdarno – frazione del comune italiano di Laterina Pergine Valdarno in Provincia di Arezzo.
Pergine Valsugana – comune italiano in provincia di Trento.